Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками соревнований. Для чешских теннисисток эта победа стала второй на турнирах Большого шлема, при этом дуэт выиграл второй «мэйджор» подряд.

Екатерина Макарова и Елена Веснина — действующие победительницы турнира — защищали титул, но Веснина не принимала участия в турнире из-за травмы, а Макарова играла в паре с Верой Звонарёвой, но они выбыли во втором круге.

Посев 

  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (четвертьфинал)
  Андрея Сестини Главачкова /  Барбора Стрыцова (третий круг)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (титул)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (третий круг)
  Латиша Чан /  Пэн Шуай (второй круг)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (полуфинал)
  Чжань Хаоцин /  Ян Чжаосюань (второй круг)
  Элизе Мертенс /  Деми Схюрс (третий круг)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (третий круг)

<ol start="10">
  Эшли Барти /  Коко Вандевеге (отказ)
  Ракель Атаво /  Анна-Лена Грёнефельд (второй круг)
  Николь Мелихар /  Квета Пешке (финал)
  Кирстен Флипкенс /  Моника Никулеску (третий круг)
  Луция Градецкая /  Се Шувэй (третий круг)
  Ирина-Камелия Бегу /  Михаэла Бузарнеску (четвертьфинал)
  Людмила Киченок /  Алла Кудрявцева (первый круг)
  Ваня Кинг /  Катарина Среботник (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Кэти Бултер /  Кэти Суон (Первый круг)
  Наоми Броуди /  Эйжа Мухаммад (Первый круг)
  Хэрриет Дарт /  Кэти Данн (Второй круг)

<ol start=4>
  Лара Арруабаррена /  Аранча Парра Сантонха (PR, второй круг)
  Ваня Кинг /  Катарина Среботник (PR, третий круг)

Победительницы квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Исалин Бонавентюре /  Бибиана Схофс (Первый круг)
  Алекса Гуарачи /  Эрин Рутлифф (Первый круг)

<ol start=3>
  Хань Синьюнь /  Луксика Кумкхум (Второй круг)
  Арина Родионова /  Марина Заневская (Второй круг)

Лаки-лузеры:

  Никола Гойер /  Виктория Голубич (Первый круг)
  Хеорхина Гарсия Перес /  Фанни Штоллар (Второй круг)

<ol start=3>
  Анна Блинкова /  Маркета Вондроушова (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые
Женские теннисные турниры